

Sigle
 Partit dels Socialistes de Catalunya – partito socialista catalano
 Partito Socialista Cileno – partito politico del Cile
 Patto di stabilità e crescita – accordo stipulato tra i paesi membri dell'Unione europea
 Piano di sicurezza e coordinamento – documento per la sicurezza ed il coordinamento del cantiere redatto in fase esecutiva (vedi anche Progetto esecutivo)
 Piano strutturale comunale – piano che, insieme al POC (Piano Operativo Comunale), nella nuova normativa regionale in Emilia-Romagna sostituisce il PRG (Piano Regolatore Generale)
 Port State Control

Astronomia 
 Psc – abbreviazione della costellazione dei Pesci

Aziende
 PSC – azienda statunitense appartenente a Datalogic
 PS COMPANY – spesso abbreviata in PSC, 
etichetta discografica giapponese

Codici 
 PSC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pasco (Washington) (Stati Uniti)
 PSC – codice aeroportuale ENAC dell'aeroporto civile di Pescara (Italia)